

Turquie 
 (signifie ceinture ; voûte ; arcade en turc) peut désigner :
 Kemer chef-lieu de district de la province d'Antalya ;
 Kemer chef-lieu de district de la province de Burdur ;
 Kemer village du district de Biga dans la province de Çanakkale, site de Parion (cité grecque de Mysie) ;
  village du district de Bodrum dans la province de Muğla ;
  village du district de Bozdoğan dans la province d'Aydın, près du barrage de Kemer ;
 Le barrage de Kemer :
  village du district de Çarşamba dans la province de Samsun ;
  village du district de Fethiye dans la province de Muğla près duquel se trouvent les vestiges du  ;
  village du district de Kozan dans la province d'Adana ;
  village du district de Sarız dans la province de Kayseri.